Мария Хосефина Сруога (, родилась 23 августа 1990 года в Буэнос-Айресе) — аргентинская хоккеистка на траве, нападающая клуба «Химнасия и Эсгрима» из Буэнос-Айреса. Игрок сборной Аргентины в 2009—2015 годах (197 матчей). Серебряный призёр летних Олимпийских игр 2012 года, четырёхкратная победительница Трофея чемпионов. Отмечена наградами со стороны министерства спорта Аргентины. Сестра хоккеистки на траве Даниэлы Сруоги.

Спортивная карьера 
Играет вместе со своими сёстрами Даниэлой и Эугенией. Выступает за клуб «Химнасия и Эсгрима» из Буэнос-Айреса (победитель Торнео Метрополитано в 2007—2013 гг.). В составе молодёжной сборной Аргентины стала серебряным призёром чемпионата мира 2009 года в Бостоне и бронзовым призёром панамериканского чемпионата 2008 года. В основной сборной выиграла Трофей чемпионов в 2009, 2010, 2012 и 2014 годах, на Олимпиаде в Лондоне стала серебряным призёром. Серебряный призёр Панамериканских игр 2011 и 2015 годов, бронзовый призёр чемпионата мира 2014 года.

Примечания

Ссылки 
 
 Josefina Sruoga, una leona que quiere más gloria 

Хоккеисты на траве Аргентины
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 2012 года
Игроки КХТ «Химнасия и Эсгрима» Буэнос-Айрес
Игроки женской сборной Аргентины по хоккею на траве